Findley Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Findley Township (Missouri)
 Findley Township (Pennsylvania)